DSN pode se referir a:
 Data Source Name, uma estrutura de dados usada para descrever uma conexão a uma fonte de dados
 Deep Space Network, uma rede de comunicações que suporta missões espaciais interplanetárias
 Star Trek: Deep Space Nine, um programa de televisão de ficção científica que originalmente foi ao ar de 1993 a 1999
 o código IATA para o Aeroporto de Ordos na Mongólia Interior, na China.

Desambiguação